Nienhagen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Nienhagen (Landkreis Rostock), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Nienhagen (Landkreis Celle), Gemeinde im Landkreis Celle, Niedersachsen

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Nienhagen (Rostock), Stadtteil von Rostock
 Gemeindeteil von Groß Wokern im Landkreis Rostock 
 Gemeindeteil von Lalendorf im Landkreis Rostock 
 Gemeindeteil von Lohmen im Landkreis Rostock 
 Gemeindeteil von Jakobsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen 
in Niedersachsen:
 Nienhagen (Moringen), Stadtteil von Moringen im Landkreis Northeim
 Nienhagen (Gilten), Ortsteil von Gilten im Landkreis Heidekreis 
 Nienhagen (Staufenberg), Ortsteil von Staufenberg im Landkreis Göttingen
 Gut Nienhagen, Bockenem-Schlewecke, Landkreis Hildesheim
in Nordrhein-Westfalen:
 Nienhagen (Detmold), Ortsteil von Detmold im Kreis Lippe
 Nienhagen (Leopoldshöhe), Ortsteil der Gemeinde Leopoldshöhe im Kreis Lippe
in Sachsen-Anhalt:
 Nienhagen (Schwanebeck), Ortsteil von Schwanebeck im Landkreis Harz

Nienhagen ist der Name folgender Personen:

 Walter Nienhagen (1927–2007), deutscher Kommunalpolitiker (LDP und SPD)